Borrell I de Pallars (? - v 995), comte de Pallars (948-995).

Orígens familiars 
Fill del comte Llop I de Pallars i la seva esposa Gotruda de Cerdanya. Era net per línia materna dels comtes Miró II de Cerdanya i Delà d'Empúries.
 

A la mort del seu pare, el 948, i per la renúncia del seu oncle Isarn I de Pallars, ascendí juntament amb els seus germans Ramon i Sunyer al tron del comtat de Pallars.

Núpcies i descendents 
Es casà amb Ermengarda de Roergue, filla del comte Ramon de Roergue. D'aquesta unió nasqueren:
 l'infant Ermengol I de Pallars (?-1030), comte de Pallars
 l'infant Guillem de Pallars
 l'infant Isarn de Pallars
 l'infant Miró de Pallars
 la infanta Ava de Pallars
 la infanta Ermengarda de Pallars

A la seva mort designà successor el seu fill Ermengol I de Pallars que cogovernà amb el seu oncle Sunyer I.

Comtes de Pallars